Deux navires de l'United States Navy ont porté le nom d'USS McCook : 
 l', un destroyer de la classe Clemson en service de 1919 à 1943 ;
 l', un destroyer de la classe Gleaves en service de 1943 à 1949 ; 

McCook